Э́дди МакКэ́й Чи́вер-мла́дший  (10 января 1958, Феникс, штат Аризона, США) — американский автогонщик, пилот Формулы-1, CART, IRL IndyCar, владелец команды Cheever Racing. Выиграл 500 миль Индианаполиса 1998 как гонщик и как владелец команды.

Ранние годы 
Эдди родился в Фениксе, штат Аризона, но жил в Риме, Италия. В раннем возрасте увлёкся автоспортом. Увлечение стало проявляться после совместного похода отца и восьмилетнего Эдди на гонки спортивных автомобилей в Монце. Занимался картингом. В 15 лет победил в чемпионате Италии и чемпионате Европы по картингу, после чего попал в команду с американцем  Дэнни Салливаном в Формуле-3, а впоследствии с Роном Деннисом в Формуле-2.

Формула-1 

Дебютировал в Формуле-1 в двадцатилетнем возрасте в 1978 году в команде Hesketh-Форд. Спустя два года перешёл в команду Озелла. Но уже в 1981 году перебрался в команду Тиррелл. Затем перешёл в команду Лижье, где смог завоевать три подиума. В 1983 году набрал наибольшее количество очков за сезон, выступая вместе с Аленом Простом за команду Рено. Выступая вторым номером, Эдди смог заработать 22 очка за сезон, однако, поскольку команда не завоевала Кубок конструкторов, то контракт с Аленом Простом и Эдди продлен не был. В последующих шести сезонах выступал за различные команды, последний подиум завоевал на родном для себя Гран-при США в Фениксе в команде Эрроуз.

Кузовные гонки

Индианаполис 500

Гран-при Мастеров

Результаты гонок в Формуле-1

Результаты гонок в Индианаполис-500

Ссылки 
 
 Eddie Cheever
 Wheel 2 Wheel: Eddie Cheever
 Red Bull Cheever Racing
 The "meteoric" rise of Eddie Cheever

Родившиеся 10 января
Родившиеся в 1958 году
Автогонщики США
Пилоты Формулы-1 из США
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Theodore
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Hesketh
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Osella
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Tyrrell
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ligier
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Renault
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Alfa Romeo
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lola
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Arrows
Обладатели подиума в Формуле-1
Пилоты Chip Ganassi Racing
Пилоты CART ChampCar
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из США
Победители 500 миль Индианаполиса
Обладатели титула «Новичок года» в 500 милях Индианаполиса